ATP6V1H () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 8-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 483 амінокислот, а молекулярна маса — 55 883.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як взаємодія хазяїн-вірус, транспорт іонів, транспорт, транспорт протонів, альтернативний сплайсинг.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 8

АТФ-синтази